Un milieu relictuel est un fragment (reliquat) de paysage, d'écosystème ou d'habitat de taille restreinte (éventuellement protégé) dans lequel les espèces animales peuvent encore se développer alors qu'elles ont régressé ou disparu ailleurs. Elles le font souvent en limite de leur aire naturelle de répartition et parfois dans une moindre concurrence vitale, c'est-à-dire un milieu faiblement compétitif, mais pas nécessairement. Une espèce peut n'y survivre que difficilement, et parce qu'ailleurs cette survie est devenue impossible, par exemple en raison d'un usage intensif de pesticides ou pour cause de destruction du milieu (drainage d'anciennes zones humides par exemple).

 Une espèce relictuelle, « espèce panchronique » ou « relicte », est une espèce qui vit dans un biotope devenu isolé et souvent très localisé, par exemple à la suite d'un changement paléoenvironnemental ou climatique (Ces espèces sont alors aussi dites ). Elle est le vestige d'une population jadis beaucoup plus vaste, lorsque les conditions de milieu favorables à sa survie s'étendaient sur une zone plus importante. Si l'espèce est très ancienne, on parle aussi de « fossile vivant ». Ces espèces peuvent avoir une valeur bioindicative (en terme d'écopotentialité notamment), car leur situation témoigne d'un état passé de l'environnement. Selon B. Defaut, .

Références